EE – w standardzie ISO kod Estonii
 .ee – domena internetowa Estonii
 Ee – miejscowość we Fryzji
 Ee – mała rzeka we Fryzji
 Empire Earth – strategiczna gra czasu rzeczywistego.
 Odlewnia Żeliwa w Zawierciu (znana od inicjałów założyciela, Ernesta Erbego, jako EE)
 ee – dwuznak o wartości fonetycznej i w niektórych językach łacińskich
 ee – nadmiar enancjomeryczny (z ang. enantiomeric excess)